Trindadensi – abitanti di Trindade (Goiás)
Trindadensi – abitanti di Trindade (Pernambuco)
Trindadensi – abitanti di Trindade do Sul